Gülüç peut désigner :
 Gülüç localité du district d'Ereğli dans la province de Zonguldak.
 La rivière de Gülüç (Gülüç Çayı)
 Le barrage de Gülüç